LeMoyne est le nom d'une circonscription électorale fédérale du Canada, dans la province de Québec. Elle succède à l'ancienne circonscription de Saint-Lambert. Le nom de la circonscription fut changé en Longueuil—Charles-LeMoyne pour les Élections de 2015.

Géographie 
La circonscription de LeMoyne est constituée d'une partie de l'ouest du Vieux-Longueuil, des anciennes villes de Greenfield Park et de LeMoyne ainsi que de la portion de Saint-Hubert située entre le boulevard Grande Allée et la voie ferrée du Canadien National. La population de la circonscription est de 104 895 selon le recensement de 2006.

Ancienne circonscription fédérale au Québec